Don kan som auktorsförkortning betyda:

 David Don
 George Don sr
 George Don jr

Robotskapade auktorsförkortningar